Златна лопта (), годишња је фудбалска награда, која се додјељује најбољем играчу у протеклој сезони по избору спортских новинара. Додјељује је париски спортски лист — Франс фудбал. Награду је установио новинар Франс фудбала — Габријел Ано, који је 1956. године замолио колеге да гласају за играча године у Европи, а први освајач је био енглески фудбалер Стенли Метјуз.

Новинари су у почетку могли да гласају само за европске играче у европским клубовима, што је значило да играчи као што су Дијего Марадона и Пеле нису били у конкуренцији за награду. Правила су промијењена 1995. године и допуштено је гласање за неевропске играче који играју у европским клубовима. Први играч ван Европе који је освојио награду након промјене правила био је Џорџ Веа из Милана, који је награду освојио исте године кад су правила промијењена. Правила су опет промијењена 2007. године, тако да у избору учествују сви фудбалери, без икаквих ограничења; без обзира на националност и клуб за који играју. Аутоматски се повећао и број новинара који су добили право гласања; укупно је 96 новинара из цијелог свијета изабрало својих пет најбољих играча те године, док је 2006. гласало њих 52 из Европе.

Рекордер по броју освојених награда је Лионел Меси, који је награду освојио седам пута. Кристијано Роналдо је освојио пет пута, док су награду по три пута освојили Јохан Кројф, Мишел Платини и Марко ван Бастен. Меси је једини који је награду освојио четири пута заредом, од 2009. до 2012. године, док је Платини освојио три пута заредом, од 1983. до 1985. године. Роналдо је 1997. постао први Бразилац који је освојио награду. Најуспјешнији су холандски, њемачки, португалски и аргентински играчи који су освајали награду по седам пута. Од клубова, највише награда освојили су фудбалери Барселоне — 12, док су фудбалери Реал Мадрида освојили 11. Фудбалери италијанских клубова — Јувентуса и Милана, освојили су по осам награда.

Награда је 2010. године спојена са наградом ФИФА фудбалер године у ФИФА Златну лопту, због сличности награде и добитника. Посљедња заједничка награда додијељена је 2015, добитник је био Лионел Меси. Од 2016. године, награде су поново раздвојене; Франс фудбал додјељује Златну лопту, док ФИФА додјељује награду Најбољи ФИФА фудбалер.

Побједници

Побједе фудбалера 

Укључујући и фудбалере који су награду добили само једном, уколико су, поред тога, барем једном завршили на другом или трећем мјесту.

Побједе по државама

Побједе по клубовима

Види још 

 ФИФА Златна лопта
 ФИФА фудбалер године
 Најбољи ФИФА фудбалер
 ФИФПРО најбољих 11
 ФИФА награде за најбоље у фудбалу

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Комплетна листа и фотографије, Франс фудбал

 
Златна лопта